Krutisch ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Krutisch (1921–1978), österreichischer Heimatdichter und Humorist
 Philipp Friedrich Krutisch (1713–1773), Obergärtner in der Funktion eines Hofgärtners im Terrassenrevier und der Melonerie von Sanssouci in Potsdam